Awakening или The Awakening — может означать:

  — серия казуальных приключенческих игр.

Музыка 
  — южноафриканская готик-рок-группа.
  — лейбл, специализирующийся на исламской музыке.

Классика 
 «Awakening» — сочинение композитора .
 «Awakening» — сочинение для арфы .
 «Awakening» — сочинение композитора .

Альбомы 
 The Awakening (альбом PMD) — третий студийный альбом американского рэпера PMD, выпущенный 17 июня 2003 года на лейбле Boondox Records/Solid Records.
 The Awakening (альбом GFriend) () — четвертый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы GFriend.
 The Awakening (альбом Merciless) — дебютный студийный альбом шведской дэт-метал группы Merciless

Песни 
  — песня группы Switchfoot, 2007.

См. также 
 Awake
 Пробуждение